Get Carter (1971), een Britse misdaadfilm uit 1971 geregisseerd door Mike Hodges
Get Carter (2000), een Amerikaanse remake van de film uit 1971 geregisseerd door Steven Kay
Get Carter (ER), de dertiende aflevering van het tiende seizoen van de televisieserie ER